

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Gilów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Niemcza 
 Gilów – przysiółek wsi Żelazny Most w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Polkowice 
 Gilów – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Goraj 
 Gilów – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie 
 Gilów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn